Поучение (мн. ч. поучения):

 Поучение — назидательный совет, наставление.
 Катихизические поучения — вид церковной проповеди.
 Поучение — жанр литературы с наставлением о жизни; сочинения такого жанра:
 «Поучения Птаххотепа» (XXV век до н. э.) — первый дошедший до нашего времени философский труд;
 «Поучение Агапита» (VI век) — об идеальном христианском императоре, популярный учебник по искусству государственного управления;
 «Поучение Владимира Мономаха» (XII век).
 «Перевод поучений» (254 тома) — канонизированный свод комментариев к тибетскому канону Ганджур.

См. также 

 Проповедь
 Притча

Примечания